Ел Нивел има више значења:

 Ел Нивел (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Нивел (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нивел (Виља Идалго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику